Jerzy Radziwiłł oder Jerzy Radziwill ist der Name folgender Personen:

* Jerzy Radziwill (Georg Herkules Radziwill; 1480–1541), litauischer Staatsbeamter und Feldherr
 Jerzy Józef Radziwiłł (1668–1689), litauischer Herzog von Nieswicz und von Olyka

Siehe auch:
 Georg Radziwill (Kardinal) (Jerzy Radziwiłł; 1556–1600), litauischer Geistlicher, Bischof von Krakau